Minas Morgul est le deuxième album du groupe Summoning, sorti le , quelques mois seulement après Lugburz.

Premier album de Summoning en tant que duo (le batteur Trifixion ayant quitté l'aventure juste après la sortie de Lugburz), il est considéré par le groupe et par la majorité des fans comme étant son vrai premier album, étant donné qu'il a vraiment développé le son du groupe et lui a apporté une audience plus étendue.

Liste des morceaux

Illustration 
L'illustration de couverture de l'album est, à la base, une peinture de Mark Harrison, intitulée The Call of the Sword. Cette dernière a notamment été reprise par l'écrivain Roger Taylor pour son livre du même nom, sorti en 1988, puis pour la jaquette du jeu vidéo Ishar: Legend of the Fortress, sorti en 1992.

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
Summoning
Black metal

Album de Summoning
Album musical sorti en 1995
Album publié par Napalm Records
Musique ayant pour cadre la Terre du Milieu